The Amateur Burglar – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Amateur Burglar – film del 1913 prodotto dalla Kalem Company